Мей Йънг класиката () е предстоящ кеч турнир, продуциран от WWE. Това ще бъде първият женски турнир на WWE, в който ще участват 32 жени от NXT и някои външни компании. Първата част на турнира ще се проведе на 13 юли и 14 юли 2017 във Full Sail University в Уинтър парк, Флорида, а финала на 12 септември 2017 в Thomas & Mack Center в Лас Вегас, Невада.

Заден план 

В пресконференция от уинкенда на КечМания 33, WWE обявяват, че ще се проведе женски турнир през лятото на 2017, в който ще участват 32 жени. Турнирът получава това име в памет на членка на Залата на славата на WWE Мей Йънг. На 16 юни уебсайта на компанията обявява първите четири участнички в турнира – Сара Логън, Лейси Еванс, Принцеса Сухей и Тони Сторм. На 22 юни сайта обявява нови участнички – Теса Бленчард, Аби Лейт, Тайнара Конти, Джази Габърт и Кавита Деви. На 26 юни сайта обявява коментаторите на турнира – Лита и Джим Рос. На 30 юни сайта добавя Кайри Сейн, Дакота Кай, Пайпър Нивен и Бианка Белейр към участничките в турнира. На 7 юли сайта обявява, че Риа Рипли и Сейдж Бекет са част от турнира. На 12 юли сайта обявява, че Кей Лий Рей и Аиша Реймънд са участнички в турнира. По-късно същият ден, Ванеса Борн се класира за турнира. На 13 юли, WWE провежда Мей Йънг класика: Парада на шампионите, видео преди турнира, излъчено на живо по YouTube и Facebook, което разкрива останалите участнички в турнира.

Квалификационни мачове 
 WWE NXT Заснемане – 23 юни (Full Sail University – Уинтър парк, Флорида)

Обявени участнички 

1 Тази участничка замества друга, която е отстранена от турнира.

Заместнички 
Ако в турнирът участничка претърпи контузия ще бъде заместена от тези участнички:

Заместени 
Тези участнички са извадени от турнира по определена причина и следователно са заместени от друга участнчка.

Излъчване

Вижте също 
 Полутежка класика
 Дъсти Роудс Отборна класика
 WWE Network събития

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на Мей Йънг класика

Кеч турнири